Kos ist in vielen slawischen Sprachen die Bezeichnung für die Amsel. Der Ortsname Kosovo kann also in etwa „der Ort bei den Amseln“ bedeuten. „Kos“ heißt aber auch abschüssig oder spitz (kosi kut = spitzer Winkel) und Kosa ist sowohl die Bezeichnung für die Sense als auch für die Haare.

Kosovo bzw. Kosowo steht für:
 Kosovo, ein (De-facto-)Staat in Südosteuropa, dessen Status international umstritten ist
 Kosovo und Metochien, eine autonome Provinz in der Republik Serbien, deren Status international umstritten ist
 Okrug Kosovo, ein Verwaltungsbezirk in Serbien, dessen Status international umstritten ist
 Vilâyet Kosovo, ein ehemaliges osmanisches Verwaltungsgebiet
 Kosovo (Knin), ein Dorf in Kroatien
 Kosovo (Makedonski Brod), ein Dorf in Mazedonien

Orte in Bulgarien:
 Kossowo (Widin), ein Dorf in der Oblast Widin
 Kossowo (Kjustendil), ein Dorf in der Oblast Kjustendil
 Kossowo (Plowdiw), ein Dorf in der Oblast Plowdiw
 Kossowo (Schumen), ein Dorf in der Oblast Schumen

Orte in Polen:
Woiwodschaft Großpolen
 Kosowo, ein Dorf in der Gemeinde Czerniejewo
 Kosowo, ein Dorf in der Gemeinde Gostyń
Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kosowo, ein Dorf in der Gemeinde Cekcyn
 Kosowo, ein Dorf in der Gemeinde Mrocza
 Kosowo, ein Dorf in der Gemeinde Świecie
Woiwodschaft Pommern
 Kosowo, ein Dorf in der Gemeinde Przodkowo

Siehe auch: